Municipio de Rolling Green puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Rolling Green (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ward.
 Municipio de Rolling Green (Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Corson.
 Municipio de Rolling Green (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Martin.